Oliver Issa Schmitt (* 4. Juni 2000 in Köln) ist ein deutscher Fußballspieler.

Werdegang 
Der Stürmer Oliver Issa Schmitt begann seine Karriere beim Kölner Stadtteilverein SV Deutz 05 und wechselte als Siebenjähriger in die Jugendabteilung des 1. FC Köln. Für den Nachwuchs der Geißböcke absolvierte Schmitt 33 Spiele in der B-Junioren-Bundesliga, in denen er 14 Tore erzielte. In der A-Junioren-Bundesliga war Schmitt in 33 Spielen zehn Mal erfolgreich. Nach dem Ende seiner Jugendzeit rückte Schmidt im Jahre 2019 in den Kader der zweiten Mannschaft auf und spielte fortan in der viertklassigen Regionalliga West. In den folgenden zwei Jahren absolvierte er 43 Spiele und erzielte acht Tore. 

Im Sommer 2021 wurde Schmitt für zwei Jahre an den Drittligisten SC Verl ausgeliehen. Am 2. August 2021 gab er sein Profidebüt, als er beim 1:0-Auswärtssieg der Verler bei den Würzburger Kickers in der 86. Minute für Kasim Rabihic eingewechselt wurde. Nach elf Ligaspielen, von denen er keines länger als eine Halbzeit bestritt, und einem Tor kehrte er bis zum Saisonende im August 2022 vorübergehend zur zweiten Mannschaft des 1. FC Köln zurück.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballspieler (1. FC Köln)
Fußballspieler (SC Verl)
Deutscher
Geboren 2000
Mann